Antoní Soler de Lloberas i Quintanas (Gaià, 1819-1892), hisendat i delegat a l'Assemblea de Manresa (1892)
 Can Lloberas, masia al municipi de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental) 
 Casa-fàbrica Lloberas, fàbrica tèxtil al districte de Ciutat Vella de Barcelona 
 Enric Giménez i Lloberas (Barcelona, 1866 - 1939), actor i director d'escena català